Cará
Rio Carás
Ou ainda:
Acará
Cara-Cará

Veja também
Cara

Desambiguação